Babenbach ist ein geographischer Name:

 Babenbach, historischer Ortsname für Baumbach, Stadt Ransbach-Baumbach, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Babenbach, deutscher Name von Babna Reka, Ortsteil der Gemeinde Šmarje pri Jelšah, (deutsch St. Marein bei Erlachstein), Region Spodnja Štajerska, Slowenien

 Babenbach (Rednitz), rechter Zufluss des Rednitz in Roth, Landkreis Roth, Bayern